Lientur kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lientur (ö), 
 Lientur (strömfåra), 

Robotskapade Antarktisförgreningar